Степан Адамович Прищепа (26 апреля 1915 — 28 апреля 1988) — советский деятель госбезопасности, военный педагог, полковник КГБ СССР, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн.

С 1954 — 1960 годы начальник Томского управления КГБ при Совете Министров СССР, член Бюро Томского обкома КПСС.

С 1971 года один из организаторов и первый руководитель Специальной кафедры ЦИПК МСМ СССР. Лауреат Премии Совета Министров СССР (1977).

Биография 
Родился 26 апреля 1915 года в семье белорусского крестьянина. В 1933 году после окончания средней школы учился в Московском техникуме холодной обработки металлов. В 1937 году по комсомольской путёвке направлен на обучение в ЦШ ГУГБ НКВД СССР, после окончания которой был назначен  оперуполномоченным Особого отдела Управления НКВД по Московской области. В 1939 году участвовал в Советско-финской войне.

С 1941 года участник Великой Отечественной войны, служил оперативным сотрудником в ГУКР «Смерш». Прошёл путь от оперативника до заместителя начальника Отдела контрразведки «Смерш» Белорусского фронта.:4. В 1945 году начальник отделения 5-го отдела ГУКР «Смерш»:284.

После войны на руководящей работе в органах госбезопасности: начальник канцелярии МГБ СССР:4. С 1947 года заместитель начальника Инспекции МГБ СССР:284. С 1949 года был заместителем а с 1954 года назначен начальником Томского управления КГБ при СМ СССР. В 1953 году заочно окончил Томский государственный университет и в 1958 году ВПШ при ЦК КПСС.

С 1960 года состоял в действующем резерве КГБ СССР с прикомандированием к министерству среднего машиностроения СССР. С 1960 года руководитель режима и охраны ряда предприятий МСМ СССР — заместитель директора Управления строительства «Сибхимстрой» ГХК по режиму и охране в городе Красноярск-26, с 1963 года заместитель директора ВНИИТФ по режиму в городе Челябинск-50:284, с 1970 года заместитель директора Обнинского Управления строительства МСМ СССР по режиму:4.

В 1971 году направлен в Центральный институт повышения квалификации МСМ СССР — для организации процесса обучения по вопросам  государственной безопасности руководителей и специалистов закрытых государственных объектов атомной и оборонной промышленности МСМ СССР. В 1972 году возглавил Специальную кафедру ЦИПК МСМ СССР и руководил ею до самой своей смерти.

Умер на рабочем месте 28 апреля 1988 года. Похоронен на  Кончаловском кладбище в городе Обнинске.

Награды 
 Лауреат  Премии Совета Министров СССР (1977 год) ;
 Орден Знак Почета (1971 г.);
 Два ордена Красной Звезды (1942 г.);
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1966 и 1985 гг.);
 Два ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени (1944 и 1945 гг.);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За победу над Японией»;
 Медаль «За взятие Берлина»;
 Медаль «За оборону Москвы»;
 Медаль «За освобождение Варшавы»;
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»;
 Юбилейные медали:284
Ведомственные знаки отличия:
 Почётный сотрудник госбезопасности;
 Благодарственная грамота министра среднего машиностроения Е. П. Славского (1978 год):4

Примечания

Литература

Источники 
  Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991: Томская область. Управление Народного комиссариата — Министерства — Комитета государственной безопасности, начальники
  Рождённая в Средмаше
 Газета «Вперёд» № 55 (4343) от 4 мая 1988 г. — 4 с.

Преподаватели Центрального института повышения квалификации Росатома России
Преподаватели Специальной кафедры ЦИПК МСМ СССР
Похороненные на Кончаловском кладбище
Разведчики Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Члены КПСС
Полковники (СССР)
Педагоги СССР
Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники ГУГБ НКВД СССР
Сотрудники НКВД
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
Участники советского атомного проекта
Участники советско-японской войны (СССР)